Pappa Långben kan syfta på:

 Pappa Långben – en roman av Jean Webster
 Pappa Långben (1919) – en film som bygger på Websters bok med samma namn
 Pappa Långben (1931) – en film som bygger på Websters bok med samma namn
 Pappa Långben (1955) – en film som bygger på Websters bok med samma namn
 Harkrankar – en överfamilj av insekter inom underordningen myggor

Se även 
 Långben